Будрин — русская фамилия. Известные носители:

Будрин 
 Будрин, Алексей Иоаннович (1861—1918) — член IV Государственной думы от Пермской губернии, священномученик.
 Будрин, Евлампий Андреевич (1842—1919) — духовный писатель, доктор теологии.
 Будрин, Иоанн Георгиевич (1866—1918) — священник, священномученик.
 Будрин, Пётр Васильевич (1857—1939) — советский агроном.
 Будрин, Олег Рудольфович — заслуженный артист РФ, театральный продюсер.

Будрина 
 Будрина, Агата Григорьевна (1927—1999) — российский искусствовед, краевед.
 Будрина, Роза Борисовна — советский журналист, эколог.

Примечания